Лакомцево — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 17 км к юго-западу от центра города Пскова и в 6 км к западу от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района